Wimbledon 2003 - trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon, który rozegrano w dniach 23 czerwca – 6 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł na londyńskich kortach wywalczył Roger Federer, który w finale pokonał Marka Philippoussisaa. W finale singla u kobiet wygrała Serena Williams, broniąc tym samym zwycięstwo wywalczone w 2002 roku. Ponownymi mistrzami wśród deblistów została para Jonas Björkman-Todd Woodbridge, natomiast triumfatorkami zmagań deblistek zostały Kim Clijsters oraz Ai Sugiyama, wygrywając tym samym drugi tytuł wielkoszlemowy jako duet w grze podwójnej.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Wimbledon 2003
2003 w Wielkiej Brytanii